Елдер Поштіга, Е́лдер Пошті́га (порт. Hélder Postiga, нар. 2 серпня 1982, Віла-ду-Конді) — португальський футболіст, нападник індійського клубу «Атлетіко» (Калькутта).
 Глен-Елдер (Канзас), Глен-Елдер (англ. Glen Elder) — місто (англ. city) в США, в окрузі Мітчелл штату Канзас. * Елдер Кошта (порт. Hélder Costa, нар. 12 січня 1994, Луанда) — португальський та ангольський футболіст, вінгер клубу «Лідс Юнайтед» та національної збірної.
 Бокс-Елдер, англ. Box Elder Бокс-Елдер — місто, штат Південна Дакота Бокс-Елдер — переписна місцевість, штат Монтана.
 Рут Елдер (англ. Ruth Elder; 8 вересня 1902 — 9 жовтня 1977) — американська авіатриса та акторка.
 Елдер Кріштован (порт. Hélder Cristóvão, нар. 21 березня 1971, Луанда, Ангола) — португальський футболіст, захисник.
 Елдер Лопеш (порт. Hélder Filipe Oliveira Lopes, нар. 4 січня 1989, Віла-Нова-де-Гайя) — португальський футболіст, захисник клубу АЕК.
 Бокс-Елдер (Монтана), Бокс-Елдер (англ. Box Elder) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Гілл штату Монтана.
 Ларрі Елдер, Лоуренс Аллен Елдер (народився 27 квітня 1952 р.) — американський консервативний радіоведучий, автор, політик та адвокат, ведучий шоу «Ларрі Елдер» .
 Бокс-Елдер (Південна Дакота), Бокс-Елдер (англ. Box Elder) — місто (англ. city) в США, в окрузі Пеннінґтон штату Південна Дакота.
 Елдер Тауншип (округ Кембрія, Пенсільванія), Елдер Тауншип (англ. Elder Township) — селище (англ. township) в США, в окрузі Кембрія штату Пенсильванія.
 Елдер Мартінс де Мораес (порт. Helder Martins de Moraes) (21 березня 1937, Мауріті, штат Сеара Бразилія) — бразильський дипломат.
 Крістофер Елдер, Крістофер Джон Елдер (англ. Christopher Elder, нар. 1947(1947)) — новозеландський дипломат.
 Бокс-Елдер (округ, Юта), Округ Бокс-Елдер (англ. Box Elder County) — округ (графство) у штаті Юта, США.